Fejérfalva, Máramaros megye
 Ferești (Fehér megye)
 Ferești (Vaslui megye)